Ruocco ist der Familienname folgender Personen:

 John Ruocco (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Joseph John Ruocco (1922–1980), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Boston